Dva oružana sukoba između Kraljevine Italije i Etiopije:
Prvi talijansko-abesinski rat, (1895. – 1896.) pobjeda Etiopije
Drugi talijansko-abesinski rat, (1935. – 1936.) pobjeda Italije.